Zichem ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Ferdinandus Zichem CSsR (1933–2016), römisch-katholischer Bischof von Paramaribo

Siehe auch:
 Scherpenheuvel-Zichem (französisch: Montaigu-Zichem), Stadt in Belgien
 Sichem (auch: Sechem, Schakmi oder Shechem), antike Stadt in Mittelpalästina

Siehe auch:
 Sichem (Begriffsklärung)